Patagonia steht für:
 Patagonien (spanischer und englischer Name), Region in Argentinien und Chile
 Patagonia (Arizona), Stadt in Arizona
 Patagonia (Unternehmen), Unternehmen für Outdoor-Ausrüstung
 Düsseldorf (Schiff, 1912)
 Patagonia (Rebsorte)
 Patagonia Bay, Bucht der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch
 Patagonien (Begriffsklärung)